F3D – Aereo da caccia Douglas F3D Skyknight
 F3D – Corsa tra piloni nella classificazione FAI per l'aeromodellismo dinamico

 .f3d – estensione dei file generati da Fusion 360, CAD 3D di Autodesk